

Условные обозначения

Класс «А». Высшая лига

ЦСКА 
Старший тренер: мс, зтр СССР Виктор Тихонов.
Тренер: змс Виктор Кузькин, змс Юрий Моисеев.

«Спартак» Москва 
Старший тренер: мс, зтр СССР Борис Кулагин.
Тренер: змс Игорь Дмитриев, мс Валентин Аньшин.

«Динамо» Москва 
Старший тренер: змс, зтр СССР Виталий Давыдов.
Тренер: мс Юрий Очнев, мс Владимир Киселёв.

«Трактор» Челябинск 
Старший тренер: мс Геннадий Цыгуров.
Тренер: мс Анатолий Шустов.

«Динамо» Рига 
Старший тренер: змс, зтр СССР Владимир Юрзинов.
Тренер: мс Михаил Бескашнов.

«Сокол» Киев 
Старший тренер: мс, зтр УССР Анатолий Богданов.
Тренер: мс Бронислав Самович, мс Александр Фадеев.

«Торпедо» Горький 
Старший тренер: мс, зтр РСФСР Николай Карпов.
Тренер: мс Валерий Кормаков.

«Химик» Воскресенск 
Старший тренер: змс Юрий Морозов.
Тренер: мс Валерий Кузьмин.

«Крылья Советов» Москва 
Старший тренер: мс, зтр РСФСР Игорь Тузик.
Тренер: мс Валентин Григорьев.

СКА Ленинград 
Старший тренер: змс Игорь Ромишевский.
Тренер: мс Валентин Быстров, мс Павел Козлов.

СК им. Салавата Юлаева Уфа 
Старший тренер: мс, зтр РСФСР Марат Азаматов.
Тренер: мс Владимир Быков, Сергей Михалёв.

«Динамо» Минск 
Старший тренер: мс, зтр БССР Виталий Стаин.
Тренер: Владислав Астапенко, мс Станислав Малков.

Примечания

Ссылки 
 Отечественный хоккей. Высший эшелон. 1946/1947 - 2006/2007. Справочник. Москва. 2007.

Чемпионаты СССР по хоккею с шайбой